1. division i ishockey 1970-71 var turneringen om det 14. DM i ishockey. Mesterskabet blev arrangeret af Dansk Ishockey Union, og det var 11. sæson, at mesterskabet blev afviklet i ligaform. Siden den foregående sæson var ligaen blevet udvidet fra otte til ti hold, som spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold.

Mesterskabet blev vundet af Gladsaxe Skøjteløberforening, som dermed vandt DM-titlen for tredje gang i klubbens historie. Sølvmedaljerne gik til Rungsted IK, mens Esbjerg IK for anden sæson i træk måtte nøjes med bronzemedaljerne, som klubben dog måtte dele med Vojens Ishockey Klub, eftersom de to hold sluttede på samme pointtal og også stod helt lige i indbyrdes opgør.

Sæsonafslutningen huskes især for kampen i Gladsaxe i sidste spillerunde mellem GSF, der på det tidspunkt allerede havde sikret sig danmarksmesterskabet, og deres største rivaler, de detroniserede mestre fra KSF. Efter hårdt Gladsaxe-spil, der kulminerede med at KSF-talentet Jesper Hviid blev fældet med et øksehug, så han blødende måtte forlade isen, beordrede KSF's anfører Guddi Høybye sit hold i omklædningsrummet af frygt for sine spilleres sikkerhed. Den eneste KSF-spiller, der kom tilbage på isen for at sige tak for kampen og ønske Gladsaxe tillykke med mesterskabet, var ironisk nok Jesper Hviid.

Det var på tale at tvangsnedrykke KSF til 2. division for at forlade kampen, men man endte med at idømme alle KSF-spillerne tre spilledages karantæne. Undtagelsen var anfører Guddi Høybye, som fik hele to års karantæne fra al ishockey. Karantænen blev dog senere nedsat til et år, og han vendte derfor tilbage til KSF's hold allerede i sæsonen 1972-73.

Resultater og stillinger 

De ti deltagende hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

Esbjerg IK og Vojens IK havde opnået samme antal point i alt (23 point). Ifølge reglerne skulle de to holds indbyrdes placering afgøres af point opnået i indbyrdes opgør, subsidiært samlet målscore i indbyrdes opgør. Men eftersom Esbjerg IK først havde vundet 4-3 i Vojens, og Vojens IK senere på sæsonen vandt 5-4 i Esbjerg, havde begge hold opnået to point i de indbyrdes opgør, og den samlede målscore i kampene mellem de to klubber var altså 8-8. På den baggrund måtte Dansk Ishockey Union lade klubberne dele tredjepladsen og dermed bronzemedaljerne.

Op fra 2. division rykkede Tårnby Boldklub.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 EliteProspects - 1970-1971 - Denmark - PLAYER STATS

Noter 

1970-71
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1970
Ishockey i 1971